Алла Марковна Рубинчик () — советская шахматистка, психиатр и учёный-медик, чемпионка Украинской ССР по шахматам среди женщин (1950). Мастер спорта СССР по шахматам (1959).

Биография 
Воспитанница тренеров Е. И. Поляка и А. Д. Замиховского. Перед Великой Отечественной войной успешно участвовала в соревнованиях школьников. В 1936 году победила в одной из групп чемпионата СССР среди девушек.
После войны вошла в число ведущих шахматисток Киева и Украинской ССР. Два раза побеждала на чемпионатах города Киева по шахматам среди женщин (1947, 1950) и дважды занимала второе место в этом турнире (1948, 1949). Многократный призёр чемпионатов Украины по шахматам среди женщин, в которых завоевала первое место (1950), а также делила 3—4-е (1946) и 2—3-е (1947, 1960) места. Два раза побеждала на чемпионатах ДСО «Медик» по шахматам среди женщин (1948, 1949). Участвовала в финале чемпионата СССР по шахматам среди женщин в 1959 году. В 1954 году представляла команду «Динамо» в розыгрыше командного Кубка СССР по шахматам и заняла третье место в командном зачете.

Окончила Киевский мединститут (ныне Национальный медицинский университет имени А. А. Богомольца). Работала в психиатрической больнице имени Павлова в Киеве. В 1961 году журнал «Невропатология и психиатрия» опубликовал её статью о лечении шизофрении с помощью шахмат. В 1992 году эмигрировала в США.

Литература

Примечания

Ссылки 
 Личная карточка А. М. Рубинчик на сайте 365Chess (Партии ошибочно приписаны Л. И. Рубинчику).

Шахматисты СССР
Шахматисты Украины
Выпускники Национального медицинского университета имени А. А. Богомольца
Психиатры СССР